Høg, Høeg, Høegh og Høgh kan henvise til flere ting:

Fugle 
 Egentlige høge (Accipiter) – Slægt af rovfugle med bl.a. Spurvehøg og Duehøg
 Accipitrinae – Underfamilie af rovfugle som foruden Accipiter'' også rummer bl.a. slægter, bl.a. kærhøge inkl. hedehøg og rørhøg

Personer 
Slægter:
 Høg (adelsslægt) – en dansk adelsslægt
 Høegh og Høegh-Guldberg – en dansk borger- og adelsslægt
Personer:
 Albert Høeg (1848-1939) – en dansk etatsråd og bankdirektør (Poul Albert Høeg)
 Axel Høeg (1897-1970) – en dansk kontorchef
 Carsten Høeg (1896-1961) – en dansk filolog, professor og modstandsmand
 Eiler Høeg (1880-1964) – en dansk læge, dr.med.
 Harald Høeg (1890-1981) – en dansk direktør og civilingeniør
 Just Høeg (1878-1969) – en dansk fabriksdirektør
 Niels Høeg (1853-1915) – en dansk havneingeniør
 Ole Høeg (1920-1988) – en dansk forfatter
 Peter Høeg (født 1957) – en dansk forfatter
 Tage Høeg ([1900-1961) – en dansk rektor
 Tine Høeg (født 1985) – en dansk forfatter
 T.S. Høeg (født 1957) – en dansk forfatter (Torsten Sehested Høeg)
 Niels Peter Høeg Hagen (1877-1907) – en dansk officer og kartograf
 Axel Høeg-Hansen (1877-1947) – en dansk arkitekt (Axel Johannes Høeg-Hansen)
 Amalie Høegh (født 1995) – en dansk sanger
 Daniel Høegh (født 1991) – en dansk fodboldspiller (Daniel Mathias Høegh)
 Dennis Høegh – en dansk fodboldspiller
 Johannes Høegh (1871-1944) – en dansk sagfører
 Kjeld Høegh (født 1946) – en dansk skuespiller
 Henrik Høegh (født 1952) – en dansk landmand, politiker og minister
 Thomas Høegh (født 1985) – en dansk fodboldspiller (Thomas Kromann Høegh)
 Thomas Høg (født 1966) – en dansk forfatter
 Knud Høg-Petersen (1861-1938) – en dansk overretssagfører
 Dorte Warnøe Høgh (født 1968) – en dansk journalist og manuskriptforfatter

Stednavne 
 Høegholm – en dansk herregård
 Høgs Herred